Щелочной аккумулятор может означать:
 Никель-кадмиевый аккумулятор
 Железо-никелевый аккумулятор
 Никель-металлогидридный аккумулятор
 Никель-цинковый аккумулятор
 Серебряно-кадмиевый аккумулятор
 Серебряно-цинковый аккумулятор